Arica (stad), een stad en gemeente in de Chileense regio Arica y Parinacota
 Arica (provincie), een provincie van Chili
 Arica y Parinacota, een regio van Chili
 Arica (geslacht), een vlindergeslacht